Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1989 kam es bei den Langlaufbewerben der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

15 km klassisch 

Weltmeister 1987:  / Olympiasieger 1988: 

Datum: 22. Februar 1989

Teilnehmer: 89 genannt; 85 gestartet; 84 gewertet;

Quellen 
 Viralliset Toulokset, MM 1989 Lahti, 22.02. Klo 14.00, Miehet 15 km, Perinteinen, Offizielle Ergebnisse, FIS
 MM-kisat Lahti 1989 15 km miehet perinteinen (c) 22.2.1989 Lahdenmuseot, auf lahdenmuseot.fi, abgerufen am 28. Mai 2020.
 Men 15km Classical Style Nordic Skiing World Championship 1989 Lahti (FIN) auf todor66.com, abgerufen am 28. Mai 2020

15 km Freistil 

Diese Disziplin war neu im WM-Programm.

Datum: 20. Februar 1989

Teilnehmer: 92 genannt; 91 gestartet; 90 gewertet;

Quellen 
 Viralliset Toulokset, MM 1989 Lahti, 20.02. Klo 14.00, Miehet 15 km, Vapaa, Offizielle Ergebnisse, FIS
 MM-kisat Lahti 1989 15 km miehet vapaa (f) 20.2.1989 Lahdenmuseot, auf lahdenmuseot.fi, abgerufen am 28. Mai 2020
 Men 15km Free Style Nordic Skiing World Championship 1989 Lahti (FIN) auf todor66.com, abgerufen am 28. Mai 2020

30 km klassisch 

Weltmeister 1987:  / Olympiasieger 1988: 

Datum: 18. Februar 1989

Teilnehmer: 78 genannt; 72 gestartet; 63 gewertet;

Der über 15 km noch erfolgreiche Gunde Svan musste wegen einer Erkältung passen.

Quellen 
 Viralliset Toulokset, MM 1989 Lahti, 18.02. Klo 11.00, Miehet 30 km, Perinteinen, Offizielle Ergebnisse, FIS
 MM-kisat Lahti 1989 30 km miehet perinteinen (c) 18.2.1989 Lahdenmuseot, auf lahdenmuseot.fi, abgerufen am 28. Mai 2020.
 Men 30km Classical Style Nordic Skiing World Championship 1989 Lahti (FIN) - Friday 19.02 (Sic!) auf todor66.com, abgerufen am 28. Mai 2020

50 km Freistil 

Weltmeister 1987:  / Olympiasieger 1988: 

Datum: 26. Februar 1989

Teilnehmer: 67 genannt; 67 gestartet; 53 gewertet;

Oberstdorf-Goldmedaillengewinner De Zolt hatte keine Chance und büßte 3:33,9 Min. ein. Die beiden österreichischen Teilnehmer gaben auf: Alois Stadlober bereits nach 9 km (falsche Skiwahl) und Markus Gandler nach 20 km (mit 6 Minuten Rückstand auf Svan)

Quellen 
 Viralliset Toulokset, MM 1989 Lahti, 26.02. Klo 11.00, Miehet 50 km, Vapaa, Offizielle Ergebnisse, FIS
 MM-kisat Lahti 1989 50 km miehet vapaa (f) 26.2.1989 Lahdenmuseot, auf lahdenmuseot.fi, abgerufen am 28. Mai 2020
 Men 50km Free Style Nordic Skiing World Championship 1989 Lahti (FIN) auf todor66.com, abgerufen am 28. Mai 2020

4 × 10 km Staffel 

Weltmeister 1987:  (Erik Östlund, Gunde Svan, Thomas Wassberg, Torgny Mogren)
Olympiasieger 1988:  (Jan Ottosson, Thomas Wassberg, Gunde Svan, Torgny Mogren)

Datum: 24. Februar 1989
Insgesamt nahmen Staffeln aus 19 Nationen an dem Bewerb teil, darunter auch Mannschaften aus Griechenland, den Niederlanden, Australien und Dänemark.

Die vier Erstplatzierten kamen unmittelbar hintereinander ins Stadion und es entwickelte sich ein phantastischer Spurt. Österreich konnte sein Ziel – einen Rang zwischen 5 und 8 – nicht erreichen. Zwar vermochte Stadlober von Rang 10 auf 8 nach vorne zu stoßen, aber Debütant Marent fiel wieder auf 10 zurück und letztlich musste Gandler noch Behle ziehen lassen.

Quellen 
 Viralliset Toulokset, MM 1989 Lahti, 24.02., Miehet 4x10 km, 2 P + 2 V, Offizielle Ergebnisse, FIS
 MM-kisat Lahti 1989 Viesti miehet 4 x 10 km (c+f) 18.2.1989 (Sic!) Lahdenmuseot, auf lahdenmuseot.fi, abgerufen am 28. Mai 2020
 Men 4x10km Relay Nordic Skiing World Championship 1989 Lahti (FIN) auf todor66.com, abgerufen am 28. Mai 2020

Einzelnachweise 

Skilanglauf Manner
Skilanglaufwettbewerb